Begonalia är ett släkte av insekter. Begonalia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Begonalia